Neu Claret i Boixader (Capolat, Berguedà, 21 novembre 1973) és una corredora catalana. Llicenciada en arquitectura per la Universitat Politècnica de Catalunya, és professora de matemàtiques a l’Institut d'Auro a Santpedor, població propera a Manresa.

Sobre la seva etapa esportiva destaca la victòria en la categoria femenina de la 17a i la 20a edició de la Berga-Rasos-Berga, celebrades els anys 2015, i 2018 respectivament. Amb un temps de 3 hores i 23 minuts va ser la més rapida de la carrera. La 17a competició, de 25 quilòmetres i 1.800 metres de desnivell, va ser impulsada, com cada any, pel Club Esquí Berguedà i va comptar amb 315 participants. Amb un temps (altre cop) de 3 hores i 23 minuts va ser coronada com la més rapida de la 20a edició. La carrera, de 26 quilòmetres i 1.800 metres de desnivell, va tenir una participació de més de 200 persones. També va ser membre del Total Surf Camp durant dos anys.

Com a arquitecta ha dissenyat, entre altres, la llar d'avis d'Artés, i va treballar a C3PO ARQUITECTES SL durant 13 anys. En els seus ultims anys ha estat treballant a Santpedor, al Institut d'Auro.

Referències 

Berguedans del Berguedà
Esportistes del Berguedà